Фи́ллип Э́нтони Ба́рдсли (; родился 28 июня 1985 года в Солфорде, Англия), более известный как Фил Ба́рдсли — шотландский футболист, правый защитник клуба «Стокпорт». Выступал за сборную Шотландии.

Биография 
Бардли родился и вырос в Солфорде, Большой Манчестер, неподалёку от «Клиффа», тренировочной базы «Манчестер Юнайтед». В периоды школьных каникул он часто посещал открытые тренировки своей любимой команды. До своего перехода в «Сандерленд» Бардли был единственным игроком в действующем составе «Юнайтед», который прошёл через все уровни Академии клуба, поступив в неё в восьмилетнем возрасте.

Клубная карьера

«Манчестер Юнайтед» 
В 2004 году Фил был отправлен в четырёхмесячную аренду в бельгийский «Антверпен». 16 марта 2006 года он отправился в аренду в английский «Бернли», в котором выступал до окончания сезона.

В начале сезона 2006/07 Бардсли был вновь отдан в аренду, на этот раз — в шотландский «Глазго Рейнджерс». 9 сентября 2006 года он забил гол в ворота «Фалкирка». В матче против «Хиберниана» он был удалён, из-за чего не смог принять участия в дерби против «Селтика». 17 октября 2006 появилось сообщение, что Бардсли поругался с главным тренером команды Полем Ле Гуэном, и его будущее в «Рейнджерс» находится под вопросом. После этого Бардсли уже участвовал в матчах за «Рейнджерс» и вернулся в «Манчестер Юнайтед» в декабре 2006 года.

8 января 2007 года Бардсли перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды до завершения сезона, дебютировав в Премьер-лиге 20 января в матче против «Уотфорда». 1 мая появилось сообщение о том, что по завершении срока аренды Бардсли вернётся в «Юнайтед», так как Мартин О’Нил не захотел подписывать с игроком постоянный контракт. В октябре 2007 года появилась информация о том, что Бардсли отправится в аренду в «Шеффилд Юнайтед» сроком до января 2008 года. Несколько дней спустя Фил дебютировал за «клинков» в матче против «Престон Норт Энд», который завершился вничью 1:1. «Шеффилд Юнайтед» хотел подписать постоянный контракт с Бардсли, по окончании срока аренды Фил вернулся в «Юнайтед», сыграв за «клинков» 16 матчей.

«Сандерленд» 
22 января 2008 года Бардсли перешёл в «Сандерленд», подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года. Футболист заявил по поводу своего перехода: «Сандерленд — великий клуб с великим тренером (Рой Кин) и для меня большая честь играть за них». Он дебютировал за новый клуб 29 января в матче Премьер-лиги против «Бирмингема», который завершился победой «чёрных котов» со счётом 2:0. 27 августа того же года Бардсли забил свой первый гол в английских турнирах в матче Кубка Лиги между «Сандерлендом» и «Ноттингем Форест».

«Сток Сити» 
22 мая 2014 года Бардсли перешёл в «Сток Сити», заключив с клубом трёхлетний контракт.

«Бернли» 
25 июля 2017 года Бардсли перешёл в «Бернли», заключив с клубом двухлетний контракт.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Обладатель Суперкубка Англии: 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Бернли»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги
 Профиль футболиста на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации

Футболисты Англии
Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»